Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 802 dans le monde.

 RS-802 Brésil
 Route nationale 802, en France
 Route européenne 802 au Portugal